Le pseudonyme Palhinha peut désigner les personnes suivantes :

 Jorge Ferreira da Silva (né en 1967), footballeur brésilien ;
 Vanderlei Eustáquio de Oliveira (né en 1950), footballeur brésilien.

Homonymie de pseudonyme